El término trono puede referirse, en esta enciclopedia:

a los tronos, categoría de ángeles que sostienen el trono de Yahvé;
al trono, el soporte físico de las imágenes en la Semana Santa de Málaga (España);
al trono de Salomón.